Greiffenberg kan syfta på:

 Greiffenberg in Schlesien – det tyska namnet på en stad i Powiat lwówecki, Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen, se Gryfów Śląski
 Greiffenberg (Uckermark) – en tidigare stad i Brandenburg som idag är en stadsdel i Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland.

Personer
 Hans von Greiffenberg (1893-1951), tysk infanterigeneral i Wehrmacht under andra världskriget.

Se även
Greifenberg